Aniela Jaffé – psicologa tedesca
 Philipp Jaffé – filologo e storico tedesco